Interkontinentalni kup 1997. je nogometna utakmica koju su 2. prosinca 1997. na tokijskom Nacionalnom olimpijskom stadionu odigrali njemačka Borussia Dortmund i brazilski Cruzeiro. Riječ je o susretu pobjednika Lige prvaka i Cope Libertadores u kojem je slavio dortmundski sastav s 2:0, pogodcima Michaela Zorca i Heika Herrlicha. Najboljim igračem utakmice proglašen je Borussijin kapetan Andreas Möller.

Za dortmundsku Borussiju to je bio debi na Interkontinentalnom kupu dok je Cruzeiro ondje već nastupao 1976. kada je u dvije utakmice (igrano prema tadašnjem sustavu natjecanja) izgubio od minhenskog Bayerna.

Susret

Izvori 

1997.
Nogometne utakmice u Japanu